Mit Phachi kann folgendes gemeint sein:

 Amphoe Phachi, Bezirk der Provinz Ayutthaya, Thailand
 Mae Nam Phachi, Nebenfluss des Mae Nam Khwae Noi in Westthailand